Avramova () est un patronyme bulgare, féminin du patronyme Avramov (), est pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1967), économiste et spécialiste en relations publiques bulgare

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme bulgare